Финал кубка Украины по футболу 2018 — финальный матч двадцать седьмого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 9 мая 2018 года, на стадионе «Днепр-Арена», в городе Днепре. В матче встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр». Победу, благодаря голам Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого одержал «Шахтёр».

Перед матчем 
«Днепр-Арена» была выбрана в качестве стадиона для проведения финального матча 27 декабря 2017 года. 6 мая 2018 года стало известно, что обслуживать матч была назначена бригада арбитров под руководством Юрия Можаровского.

История взаимоотношений 

На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины «Динамо» и «Шахтёр» между собой встречались тринадцать раз: девять раз — в финальных матчах и по одному разу на стадиях 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 финала. В этих противостояниях 8 раз побеждали «горняки», пять — «динамовцы» (один из которых — в серии пенальти). По разнице забитых и пропущенных голов преимущество также на стороне «Шахтёра» — 21:12.

Ранее оба клуба выигрывали Кубок Украины по 11 раз

Путь к финалу 

Обе команды начали борьбу со стадии 1/8 финала

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 Кубок України-2018. «Шахтар» переміг «Динамо» та здобув трофей удванадцяте 
 Шахтер — обладатель Кубка Украины 2017/18
 Динамо — Шахтер 0:2. На шаг впереди
 Отчёт о матче на сайте dynamo.kiev.ua

2018
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Спортивные соревнования в Днепре
События 9 мая
Май 2018 года
2010-е годы в Днепропетровской области
2018 год в Днепропетровской области